Blesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Blesa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Blesa (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar